Pinggera ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Pinggéra (1876–1940), deutscher Marine-Sanitätsoffizier 
 Armin Pinggera (* 1944), italienischer Politiker aus Südtirol
 Greta Pinggera (* 1995), italienische Naturbahnrodlerin
 Karl Pinggéra (* 1967), Professor für Kirchengeschichte an der Universität Marburg
 Johann Pinggera (1837–1916), Südtiroler Bergführer